Ohsawa ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Ohsawa (eigentlich Yukikazu Sakurazawa) (1893–1966), japanischer Philosoph
 Keiji Ohsawa (1932–2010), japanischer Baseballspieler